Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Реймонд з Самантою Стосур, а Стаббс із Наталі Деші.

Деші та Стаббс програли в першому колі парі Лізель Губер і Мартіна Навратілова.

Реймонд і Стосур програли в півфіналі цій самій парі.

Світлана Кузнецова і Амелі Моресмо виграли титул, перемігши у фіналі пару Стосур і Навратілова з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (півфінал)
 Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Анна-Лена Гренефельд /  Меган Шонессі (1-ше коло)
 Лізель Губер /  Мартіна Навратілова (фінал)

Сітка

Посилання 
Hastings Direct International Championships 2006 Doubles Draw

2006
Forest Hills Tennis Classic